Benavites kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benavites (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benavites (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar